Le psaume 126 peut désigner :
 le psaume 126 (125) : psaume 126 selon la numérotation hébraïque, psaume 125 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 127 (126) : psaume 127 selon la numérotation hébraïque, psaume 126 selon la numérotation grecque.